Le Voyageur imprudent est un roman de Rene Barjavel publié en 1943.
Le Voyageur imprudent est un téléfilm de Pierre Tchernia diffusé en 1982.